Serranos puede referirse a:

 El plural de serrano;
 Serrano, una tribu uto-azteca, una de las ramas de los shoshone en California, Estados Unidos
 Los Serranos, una comarca valenciana, en España;
 Torres de Serranos o Puerta de Serranos (Torres dels Serrans en valenciano), una de las doce puertas que custodiaban la antigua muralla de la ciudad española de Valencia;
 Serranos, municipio de Brasil;
 Serranus, un género de peces.